EBF steht für:

 Energiebezugsfläche
 European Banking Federation
 Europäisch-Baptistische Föderation (European Baptist Federation), Zusammenschluss nationaler Baptistenbünde aus Europa sowie West- und Mittelasien
 erschließungsbeitragsfrei; siehe Erschließungsbeitrag, eine vom Grundstückseigentümer zu entrichtende Kommunalabgabe
 European Beachvolleyball Foundation, Organisation zur Förderung des Beachvolleyballs
 Europäische Befreiungsfront, eine bundesdeutsche Neonazigruppe
 Europäisches BürgerInnenforum, früher Europäisches Bürgerforum
 Early B cell factor, ein Transkriptionsfaktor, der für die Entwicklung von B-Lymphozyten wichtig ist

EBF